7-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 1990 проводился в городе Нормал (штат Иллинойс, США) с 13 по 21 июля 1990 года с участием 20 команд. В США женский чемпионат мира проводился во второй раз, в штате Иллинойс и городе Нормал — впервые.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная США, серебряные медали выиграла сборная Новой Зеландии, третье место заняла сборная Китая.

Вскоре после начала финального матча между сборными США и Новой Зеландии пошел сильнейший ливень, сделавший невозможным продолжение матча, даже если его отложить на несколько часов и попытаться провести в тот же день, а перенести на следующий день было невозможно. В результате Международная федерация софтбола экстренно решила, что места на пьедестале почёта распределятся по результатам уже прошедших матчей: третье место занимает команда Китая, проигравшая сборной Новой Зеландии в полуфинале, второе место занимает сборная Новой Зеландии, имевшая по результатам группового этапа количество побед меньше, чем у сборной США, которая и занимает первое место.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Аргентины, Арубы, Кубы и Нидерландских Антильских островов.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы по 10 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучшие команды (по две из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1990 год в софтболе
1990
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в США
Международные спортивные соревнования в Иллинойсе
Чемпионаты мира в США
Спорт в США в 1990 году
Июль 1990 года